Изотопы молибдена — разновидности атомов (и ядер) химического элемента молибдена, имеющие разное содержание нейтронов в ядре.

Природный молибден состоит из семи изотопов: 92Мо (доля в природном молибдене 15,86 % по массе),94Мо (9,12 %), 95Мо (15,70), 96Мо (16,50 %), 97Мо (9,45 %), 98Мо (23,75) и 100Мо (9,62 %). Изотоп 100Мо не является стабильным, его период полураспада ~1019 лет. Самым долгоживущим искусственным радиоизотопом является 93Мо с периодом полураспада 4000 лет.

Молибден-99 
Изотоп 99Мо является родительским изотопом для 99mTc, получившего широкое распространение в медицинской диагностике. Очень короткое время жизни 99mTc вынуждает получать его непосредственно на месте проведения медицинской процедуры. Для этого используются так называемые генераторы технеция — установки с особым образом подготовленным препаратом 99Мо, из которого химическим способом извлекают образовавшийся 99mTc. Сегодня рынок медицинского технеция исчисляется десятками миллионов процедур и миллиардами долларов в год.

99Мо присутствует в цепочке деления урана-235 в количестве ~6 %. Химическое извлечение молибдена из продуктов деления урана-235 сегодня самый популярный способ получения этого изотопа. Для этого уран-235 облучают нейтронами в ядерном реакторе и потом перерабатывают в радиохимических лабораториях. Сегодня наработка 99Мо потребляет десятки килограмм высокообогащенного оружейного урана в год и создает большое количество радиоактивных отходов химической переработки мишеней.

Другим способом получения 99Мо является облучение нейтронами в реакторе мишеней из стабильного изотопа 98Мо по схеме 98Мо(n,γ)99Мо. Однако при этом невозможно отделить материал мишени от наработанного 99Мо и удельная активность продукта невысока. Этот способ не получил распространения. Известны другие способы синтеза 99Мо, например из 100Мо по схеме (n,2n).

На 2010 год производство 99Мо сконцентрировано в Евросоюзе (45 %), Канаде (40 %), ЮАР (10 %). Основные потребители США (43 %), ЕС (26 %), Япония (17 %). Большие усилия по выходу на рынок предпринимают Австралия и Россия. В СССР 99Мо начали нарабатывать в 1985 году. В рамках проекта комиссии при президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики на период до 2020 года в России в 2010 году построено современное производство 99Мо. 70 % произведенного 99Мо экспортируется. В 2017 году доля РФ на рынке 99Мо достигла 10 %. В ближайшие годы планируется продолжить увеличение объёмов производства, для чего строится новый ядерно-химический комплекс «Аргус-М» в Сарове.

Таблица изотопов молибдена

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы